Соревнования в беге на 5000 метров в конькобежном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 24 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 14:45 по местному времени (UTC-8). 

Серебряный призёр Турина-2006 Клаудия Пехштайн отбывала дисквалификацию, а чемпионка Клара Хьюз и бронзовый призёр Синди Классен приняли участие в соревнованиях. Классен стала 12-й, а Хьюз выиграла бронзовую медаль.

Действующая рекордсменка мира на этой дистанции Мартина Сабликова ранее уже выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м и показывала лучшие в этом сезоне результаты. Первой пробежала дистанцию быстрее семи минут в пятой паре (из восьми) Клара Хьюз, а в седьмой паре Штефани Беккерт, серебряная медалистка Ванкувера на дистанции 3000 м, улучшила её результат, тем самым гарантировав себе медаль. В восьмой паре бежали Сабликова и Даниела Аншюц-Томс. Сначала обе они опережали график Беккерт, но Аншюц-Томс довольно быстро начала отставать, и в итоге, хоть и выбежала из семи минут, проиграла не только Беккерт, но и Хьюз, а Сабликова, хоть и растеряла большую часть запаса на последнем круге, стала олимпийской чемпионкой. Для Сабликовой это третья медаль Ванкувера после золота на 3000 м и бронзы на 1500 м, для Беккерт — вторая после серебра на 3000 м. Для 37-летней Хьюз, которая последний раз в карьере вышла на конькобежную дистанцию, это четвёртая олимпийская медаль на зимних Играх. Кроме этого, она завоевала две бронзовые медали в велоспорте на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Медалисты

Рекорды

Соревнование 

Катрин Маттшеродт была дисквалифицирована за то, что пересекла разделительную линию между дорожками на разгоне.

Ссылки 
 Результаты